Большеивановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Большеивановское сельское поселение — входит в Новооскольский район

Волгоградская область 
 Большеивановское сельское поселение — входит в Иловлинский район

Липецкая область 
 Большеивановское сельское поселение — входит в Воловский район